Meurtres à la St-Valentin est une série de films :
 Meurtres à la St-Valentin (My Bloody Valentine), film canadien réalisé par George Mihalka sorti en 1981 ;

 Meurtres à la St-Valentin (My Bloody Valentine), film américain, remake du précédent, réalisé par Patrick Lussier et sorti en 2009.